El término Nada hace referencia a:

Filosofía 

 Nada, concepto que se refiere a la ausencia de cualquier ente. 
 Nada surge de la nada, expresión con la que se indica un principio metafísico.

Literatura 

 Nada, novela escrita por Carmen Laforet en 1944.
 Nada: algo en lo que creer, libro de argumentos ateos de Nica Lalli escrito en 2007.
 El ser y la nada, obra escrita por el filósofo francés Jean-Paul Sartre.
 Príncipe de Nada, trilogía de literatura fantástica escrita por el autor canadiense R. Scott Bakker.

Cine 

 Nada, película española de 1947 basada en la novela homónima de Carmen Laforet.

Música 
 Nada, cantante italiana.
 Nada, uno de los nombres alternativos de la banda de rock Miguel Abuelo & Nada.
 Nada, álbum de la banda española de rock Los Enemigos.
 Nada, canción de la cantante mexicana Belinda lanzada como sencillo de su álbum de 2012 Catarsis.
 Nada, canción del cantante colombiano Juanes lanzada como sencillo de su álbum de 2001 Fíjate bien.
 Nada, canción de la banda argentina Sponsors lanzada como sencillo de su álbum de 2008 110%.
 Nada, canción de la banda mexicana Zoé lanzada como sencillo de su álbum de 2008 Reptilectric.
 Nada, canción de tango, con letra de Horacio Basterra y música de José Dames.

Otros 

 Doble o nada, apuesta.
 Peor es Nada, localidad chilena.
Nada , localidad china.
 Peor es nada, programa de televisión argentino.
.